Aleksander Aleksandrovič Volkov je lahko:
 Aleksander Aleksandrovič Volkov (kozmonavt)
 Aleksander Aleksandrovič Volkov (politik)